Дикань — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дикань, Андрей Александрович (род. 1977) — украинский и российский футболист.
 Дикань, Василий Павлович (1905 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

См. также 
 Диканька (значения)
 Бабич-Декань, Трофим Петрович (1900 — ?) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).